Список крупнейших городов Прибалтики по населению составлен по сведениям национальных статистических бюро: Latvijas Statistika (Латвия), Eesti Statistika (Эстония), Lietuvos Statistika (Литва) и Федеральная служба государственной статистики (Россия).

Представлены 34 крупнейших города Прибалтики с населением более 20 тысяч человек, среди которых 14 являются литовскими, 9 латвийскими, 6 российскими и 5 эстонскими.

Примечания

Ссылки 
 ISPV Pasvaldibas iedzivotaju skaits pagasti.pdf  
 The Statistical Yearbook of Lithuania 2010 

Прибалтика
Списки:Европа